Ваутепек има више значења:

 Општина Ваутепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Ваутепек (Ваутепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику